Downton Abbey – serie televisiva prodotta tra il 2010 e il 2015
 Downton Abbey – album della summenzionata serie televisiva
 Downton Abbey – film del 2019
 Downton Abbey II - Una nuova era (Downton Abbey: A New Era) – film del 2022